Ева Меліхарова і Гелена Вілдова були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Меліхарова - з Кетеліною Крістею, а Вілдова - з Каріною Габшудовою.

Габшудова і Вілдова програли в першому колі парі Аманда Кетцер і Сандрін Тестю.

Сабін Аппельманс і Міріам Ореманс виграли титул, перемігши у фіналі пару Крістя і Меліхарова з рахунком 6–7, 7–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (чемпіонки)
 Деббі Грем /  Кімберлі По (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат /  Домінік Ван Рост (чвертьфінал)
 Руксандра Драгомір /  Коріна Мораріу (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Heineken Trophy 1998 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд